Termenul formație se poate referi la următoarele:

Formație (muzică)
Formație (fotbal)